Хорнштайн () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Воршиц (СДПА) по результатам выборов 2002 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.
 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 10 мест.

Галерея

Примечания

Ссылки

 Официальная страница

Общины Бургенланда